La First Division 1923-1924 è stata la 32ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 25 agosto 1923 e il 3 maggio 1924 e concluso con la vittoria dell', al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Wilf Chadwick () con 28 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Statistiche

Squadre

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Huddersfield Town (23)
 Minor numero di sconfitte: Cardiff City (7)
 Migliore attacco: Sunderland (71 goal fatti)
 Miglior difesa: Huddersfield Town (33 reti subite)
 Maggior numero di pareggi: West Ham (15)
 Minor numero di pareggi: Middlesbrough (8)
 Maggior numero di sconfitte: Middlesbrough (27)
 Minor numero di vittorie: Middlesbrough (7)
 Peggior attacco: Chelsea (31 reti segnate)
 Peggior difesa: Manchester City (71 reti subite)

Note

Voci correlate
Second Division 1923-1924
FA Cup 1923-1924

Collegamenti esterni

Calcio nel 1923
Calcio nel 1924
1923